Carolina Moon est une chanson écrite en 1928 par Joe Burke et Benny Davis pour le crooner Gene Austin.
 Carolina Moon est un film américain réalisé par Frank McDonald en 1940.
 Carolina Moon est le titre original du téléfilm américain Comme une ombre dans la nuit, réalisé par Stephen Tolkin en 2007.

Homonymie de titre